Retusa ovata är en snäckart. Retusa ovata ingår i släktet Retusa och familjen Retusidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ovata